Il singolare femminile  del torneo di tennis Winter Moscow Open 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Maryna Zanevs'ka che ha battuto in finale Sofia Shapatava 6-4, 7-65.

Teste di serie 

 Valerija Solov'ëva (quarti di finale)
 Anna-Lena Friedsam (semifinali)
 Maryna Zanevs'ka (Campionessa)
 Margarita Gasparjan (secondo turno)

 Valentina Ivachnenko (primo turno)
 Cristina Dinu (primo turno)
 Tereza Smitková (quarti di finale)
 Sofia Shapatava (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Winter Moscow Open 2013